Pleurotomella emertonii är en snäckart som beskrevs av Addison Emery Verrill och Smith 1884. Pleurotomella emertonii ingår i släktet Pleurotomella och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
emertonii